Доде́, или Додэ ():

 Доде, Альфонс (1840—1897) — французский романист и драматург;
 Доде, Жюли (1844—1940) — французская писательница и поэтесса, жена Альфонса Доде.
 Доде, Леон (1867—1942) — французский литературный критик, публицист, романист и мемуарист; сын Альфонса Доде;
 Доде, Эрнест (Ernest Daudet; 1837—1921) — французский писатель, журналист, старший брат Альфонса Доде.